была основана в 1878 году. В финансовых сводках её можно определить по кодам TSE / TYO. Токийская биржа является четвёртой в мире и первой в Азии и по объёму рыночной капитализации представленных там компаний. По состоянию на апрель 2015 года биржа насчитывала 2292 зарегистрированных на компаний с совокупной рыночной капитализацией 4,09 трлн долларов США. Биржа является неприбыльной членской организацией, являющейся юридическим лицом и обладающая широкими правами в области самоуправления.

Биржа входит в Федерацию фондовых бирж Азии и Океании. В 2012 Токийская фондовая биржа осуществила поглощение фондовой биржи Осаки, объединённая компания, основанная 1 января 2013, получила название Japan Exchange Group, Inc.

Структура биржи 
Руководство и управление биржей осуществляют 9 операционных директоров, 4 аудитора и 8 менеджеров. Биржа работает с 8:00 до 11:30 (9:00 до 12:30 во Владивостоке время) и с 12:30 до 17:00 (13:30 до 18:00 во Владивостоке время). С 24 апреля 2006 г. дневная торговая сессия началась в обычное время 12:30 (13:30 во Владивостоке время).

Все акции, с которыми работает TSE, разделены на три сектора — Первый для крупных компаний, Второй — для компаний среднего размера и Третий — для стартапов и быстрорастущих акций. По состоянию на 31 октября 2010 года насчитывалось 1 675 компаний Первого сегмента, 437 компаний Второго и 182 Третьего.

Члены биржи 
Членами биржи являются:
 регулярные члены (компании по ценным бумагам, которые могут вести операции, как за свой счёт, так и в интересах клиента);
 сайтори члены (компании по ценным бумагам, являющиеся посредниками между регулярными членами биржи);
 специальные члены (компании, связывающие биржевые рынки, выполняющие на Токийской фондовой бирже те приказы, которые не могут быть выполнены на региональных биржах) и другие члены;
 небанковские компании по ценным бумагам (находящиеся в ассоциированной связи с банками).

Деятельность биржи 

Токийская фондовая биржа по рыночной капитализации уступает только Нью-Йоркской площадке. По данным на 2017 год на ней торговались ценные бумаги 3560 японских компаний включая бумаги 6 зарубежных компаний. Среди крупнейших компаний, разместивших свои акции на Токийской бирже, можно встретить множество транснациональных гигантов из разных отраслей: автомобильных концернов Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota, производителей высокотехнологичных устройств Konica Minolta, Nikon, Olympus, Casio, Sony, крупнейших японских банков и других финансовых организаций.

На долю токийской биржи приходится свыше 80 % биржевого оборота страны. Основными продавцами и покупателями являются институциональные владельцы ценных бумаг.
В Японии индивидуальные владельцы имеют лишь 20 % обращающихся на бирже акций, а 80 % принадлежит финансовым учреждениям, страховым компаниям и корпорациям.
Владельцы акций рассчитывают не на дивиденды (в начале 1990 г. они были в 70 раз меньше рыночной стоимости акций), а на повышение курса акций и получение дохода в результате продажи акций по более высокому курсу (среднегодовой доход на проданную акцию выпуска 1980—1994 гг. составил 34,7 %).

Основной метод торговли — открытый двойной аукцион, торговля с голоса в биржевой толпе «зараба».

До 80 % всех обращающихся в стране акций продаётся и покупается на Токийской фондовой бирже. Из 1,3-1,5 млн имеющихся в Японии акционерных фирм здесь зарегистрировано 1517, но на них приходится более 25 % всех производимых товаров и услуг.

В 2005 году Токийская Фондовая Биржа заняла почётное второе место в мировой классификации крупнейших фондовых рынков мира. В её состав вошли 2,5 тыс. компаний, приносящих ежегодно более 3000 млрд долл. дохода.

История биржи 
Начало пути

В мае 1878 года в Токио было открыто первое здание нового для Японии финансового учреждения — фондовой биржи. Первыми владельцами и менеджерами Токийской биржи были японский министр финансов тех лет Окума Сигэнобу и юрист, занимавшийся корпоративным правом, Сибусава Эйити. Вначале торговцы акциями, собиравшиеся на бирже, надевали исключительно национальную одежду — кимоно.

В середине 1890-х годов биржа переезжает в новое здание, меняется её структура — с товарищества двух партнёров, на акционерное общество с ограниченным кругом владельцев. С течением времени появляется всё больше государственных облигаций — как и во многих странах того времени, правительство Японии озаботилось своим военным могуществом и начало наращивать оборонные бюджеты за счёт привлечения средств крупных капиталистов.

Послевоенные годы

К началу Второй мировой войны в Японии работали 11 бирж. Однако после первых военных лет стало понятно, что иметь столько разрозненных площадок, торгующих ценными бумагами, неэффективно. В 1943 году было принято решение объединить все биржи в одну на базе Токийской. Хотя, как показало недалёкое будущее, этого можно было и не делать — объединённая биржа закрылась вскоре после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.

Здание Токийской биржи заняли американские военные. До января 1948 года в нём находилась штаб-квартира оккупационных войск, которые управляли страной вплоть до момента передачи всей власти японскому правительству в начале 1950-х годов. При этом торговля ценными бумагами в стране продолжалась, правда, все сделки заключались не публично на общей биржевой площадке, а между конкретными инвесторами и владельцами акций и облигаций.

Послевоенное азиатское чудо — быстрый рост экономических и финансовых систем крупнейших стран региона — естественно, затронуло и Японию. Страна начала выходить в лидеры мировой экономики за счёт своих технологических разработок и прогрессивных инноваций. И хотя на самой бирже до 1974 года не существовало даже электронных табло и цены на все бумаги писались обычным мелом на чёрной доске, стоимость акций японских компаний с 1968 года постоянно росла. Именно в это время правительством Японии были введены необходимые ограничения на деятельность брокеров и некоторые новые правила проведения биржевых операций.

Особенно заметным рост ценных бумаг стал в период с 1983 по 1990 год — за эти семь лет Токийская фондовая биржа стала первой в мире по рыночной капитализации размещённых здесь компаний (60 % объёма мирового фондового рынка было сосредоточено именно в столице Японии). Успешная стратегия конкурентов из Нью-Йорка вскоре изменила ситуацию, однако второе место прочно закрепилось за Токийской биржей.

Электронная эра

30 апреля 1999 года на крупнейшей фондовой бирже Японии закончилась эпоха «живых» торгов — площадки, на которых находились брокеры, проводившие сделки, были закрыты. Вся торговля перешла на электронный рынок.

Несколько раз использование электронных систем приводило к серьёзным сбоям в торговых процессах. Так, 1 ноября 2005 года биржа смогла проработать только полтора часа. Через 90 минут после открытия торгов отказала установленная накануне компьютерная система торгов, разработанная компанией Fujitsu. Работа фондовой площадки остановилась на четыре с половиной часа, что стало рекордным простоем в новейшей истории Токийской биржи. Другой неприятный случай произошёл из-за того, что во время проведения IPO компании J-Com 8 декабря 2005 года сотрудник фирмы Mizuho Securities, осуществлявшей техническую поддержку размещения акций, ввёл при выставлении ценных бумаг на продажу ошибочные данные. Вместо того чтобы назначить цену одной акции в 610 000 иен, он выставил 610 000 акций за 1 иену. В первые же секунды торгов наиболее находчивые и быстрые брокеры начали скупать за бесценок акции J-Com. Администраторы биржи поняли ошибку и постарались отменить совершённые операции. Однако несмотря на приложенные усилия потери J-Com составили 347 млн долларов — эту сумму эмитенту поровну возместили Токийская фондовая биржа и Mizuho Securities. Последний крупный сбой произошёл на бирже в Токио в январе 2006 года, когда количество сделок, проведённых на ней, достигло 4,5 млн и торги остановились на 20 минут. Правительство Японии обязало владельцев биржи подготовить программу совершенствования компьютерной системы, которая позволила бы предотвращать такие сбои в будущем.

27 октября 2021 года руководство биржи объявило о решении увеличить время ведения торгов на полчаса. Нововведение планируется осуществить через три года. Это станет первое увеличение времени ведения торгов на Токийской фондовой бирже за последние 70 лет. Таким образом, со второй половины 2024 года торги будут вестись с 09:00 до 15:30 по местному времени.

Листинг компаний 
Компании, акции которых торгуются на Токийской бирже, делятся на три большие группы: Первую секцию (компании с наибольшей капитализацией), Вторую секцию (средние компании) и секцию Mothers (этим английским словом («мамы») на Токийской бирже называют наиболее быстро растущие компании и отрасли рынка — термин появился из неточной аббревиатуры для соответствующего понятия Market of the High-Growth and Emerging Stocks). Примерно 65 % эмитентов входят в Первую секцию, меньше всего компаний попадают в «материнский» список.

Стоимость всех ценных бумаг, торгующихся на Токийской фондовой бирже, на момент марта 2018 года составляет 6.22 трлн долларов США.

Биржевые индексы NIKKEI и TOPIX 
Основными показателями состояния дел на Токийской фондовой бирже являются два главных индекса: NIKKEI 225 и TOPIX. Из них самым востребованным у инвесторов и брокеров стал, конечно, NIKKEI, который рассчитывается как среднее взвешенное значение цен акций 225 наиболее активно торгующихся компаний Токийской фондовой биржи. 7 сентября 1950 года этот индекс впервые был опубликован под названием TSE Adjusted Stock Price Average, а с 1970 года он вычисляется японской газетой Nihon Keizai Shimbun. От сокращённого названия газеты и произошло новое название индикатора — NIKKEI.

Индекс TOPIX рассчитывается самой Токийской фондовой биржей как среднее взвешенное значение цен акций всех компаний Первой секции биржи, находящихся в свободном обращении. Этот индикатор впервые был опубликован 1 июля 1969 года со значением 100 пунктов. Сегодня TOPIX рассчитывается каждые 15 секунд.

События и происшествия на Токийской бирже 
 10 августа 1945 года американские атомные бомбардировки вынудили приостановить работу биржи, а опустевшие помещения биржи заняли американские военные. До января 1948 года в здании биржи размещалась штаб-квартира оккупационных войск, управлявших страной до начала 1950 годов, когда полномочия постепенно были переданы японскому правительству.
 30 апреля 1999 года был закрыт торговый зал биржи. Это стало возможным благодаря продолжавшейся компьютеризации биржи. С этого времени все транзакции на бирже проводятся в электронных системах, и экзотический символ биржи — клерков в кимоно, работавших в торговом зале — теперь можно увидеть лишь в торжественных случаях.
 1 ноября 2005 года из-за сбоя в торговой системе перед открытием биржи торги на бирже не проводились почти весь день.
 В январе 2006 года число заключённых на бирже сделок превысило предельные для неё 4,5 млн, и торги остановились на 20 минут. Японский финансовый регулятор обязал тогда биржу подготовить отчёт о мерах по модернизации компьютерной системы, чтобы предотвратить срывы в будущем.

См. также 
 Компании, имеющие листинг акций на Токийской бирже
 Осакская биржа ценных бумаг
 Нагойская фондовая биржа

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт биржи
 Официальный сайт биржи

Фондовые биржи
Восточноазиатские фондовые биржи
Экономика Японии
Префектура Токио